Borgarståndet kan syfta på:

Borgarståndet i Sverige –  ett särskilt privilegierat stånd på riksmötena 1617–1866
Borgarståndet i Finland –  en politisk gruppering med representation vid lantdagarna i Storfurstendömet Finland 1809–1906
Tredje ståndet – den grupp inom ståndsväsendet i europeisk historia som representerade det ofrälse ståndet (borgare och bönder)

Se även
Riksstäder  – tysk-romerska riket riksomedelbara städer, det vill säga städer som hörde till riket omedelbart under kejsaren
Borgerskap – en innehavare av burskap
Burskap – en laglig rättighet att utöva yrke i en stad och åtnjuta de förmåner som tillkom borgare